Satu Nou több romániai település neve:

 Simonyifalva, Arad megye
 Satu Nou, Argeş megye
 Satu Nou, Bákó megye, Coloneşti község
 Satu Nou, Bákó megye, Lipova község
 Satu Nou, Bákó megye, Onceşti község
 Satu Nou, Bákó megye, Parincea község
 Satu Nou, Bákó megye, Urecheşti község
 Újfalu, Bákó megye, Szőlőhegy község
 Kügypuszta, Bihar megye
 Felsőszászújfalu, Beszterce-Naszód megye
 Barcaújfalu, Brassó megye
 Satu Nou, Buzău megye, Glodeanu-Siliştea község
 Satu Nou, Buzău megye, Mihăileşti község
 Satu Nou, Călăraşi megye
 Satu Nou, Constanţa megye, Oltina község
 Satu Nou, Constanţa megye, Mircea Vodă község
 Satu Nou, Dâmboviţa megye
 Satu Nou, Galaţi megye
 Satu Nou, Giurgiu megye
 Satu Nou, Gorj megye
 Göröcsfalva, Hargita megye
 Homoródújfalu, Hargita megye

 Satu Nou, Iaşi megye, Belceşti község
 Satu Nou, Iaşi megye, Şcheia község
 Satu Nou, Iaşi megye, Schitu Duca község
 Satu Nou, Iaşi megye, Sireţel község
 Strinatanya, Maros megye
 Teremiújfalu, Maros megye
 Satu Nou, Mehedinţi megye
 Satu Nou, Olt megye, Grădinari község
 Satu Nou, Olt megye, Orlea község
 Satu Nou, Prahova megye, Baba Ana község
 Satu Nou, Prahova megye, Lipăneşti község
 Satu Nou, Teleorman megye
 Satu Nou, Tulcea megye
 Satu Nou, Vaslui megye, Banca község
 Satu Nou, Vaslui megye, Berezeni község
 Satu Nou, Vaslui megye, Creţeşti község
 Satu Nou, Vaslui megye, Muntenii de Sus község
 Satu Nou, Vaslui megye, Pochidia község
 Satu Nou, Vaslui megye, Soleşti község
 Satu Nou, Vrancea megye, Ciorăşti község
 Satu Nou, Vrancea megye, Panciu község